Mazu steht für:

 Mazu, eine daoistische Göttin
 Mazu (Gemeinde), eine chinesische Gemeinde des Kreises Lianjiang
 Mazu (Shifang), eine chinesische Großgemeinde der Stadt Shifang
 Mazu Daoyi, chinesischer Zen-Meister

Matsu steht für

 Matsu-Inseln, eine chinesische Inselgruppe
 Tomohiro Matsu (1972–2016), japanischer Schriftsteller
 Matsu (Fluss), Fluss in der Präfektur Miyagi, Japan